Световното първенство по волейбол за мъже 1998 се провежда от 13 ноември до 29 ноември 1998 в Япония. Подобно на предишното издание, 24 отбора участват в турнира. Отборът на Италия печели турнира с победа над Югославия с 3:0 на финала. България се класира на 7-ото място.

Участници

Градове 
 Фукуока – Група A
 Кобе – Група B
 Сендай – Група C
 Сапоро – Група D
 Кавазаки – Група E
 Уозу – Група F
 Хирошима – Група G
 Осака – Група G
 Чиба – Група H
 Хамамацу – Група H
 Токио – Финали

Първи етап

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Втори етап

Група G 

|}

|}

Група H 

|}

|}

Финален етап

Полуфинал за 9-12 място 

|}

Мач за 11-о място 

|}

Мач за 9-о място 

|}

Полуфинал за 5-8 място 

|}

Мач за 7-ото място 

|}

Мач за 5-о място 

|}

Полуфинал за 1-4 място 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Рафаел Паскуал
 Най-резултатен играч:  Рафаел Паскуал
 Най-добър нападател:  Маркос Милинкович
 Най-добър на блокада:  Густаво
 Най-добър на серви:  Горан Вуйевич
 Най-добър разпределител:  Раул Диаго
 Най-добър при спасяванията:  Ерик Съливан
 Най-добър посрещач:  Родолфо Санчес
 Най-добър треньор:  Бебето (Италия)

Външни препратки 
 Архив на волейболните резултати 
 Официална страница на FIVB
 Официална страница на Световното първенство по волейбол от 1998

Световни първенства по волейбол
Волейбол в Япония